Стате́р, стати́р () ὁ статер (Первоначально название единицы веса, золотая или серебряная монета). Термин может означать:
 Статер — античная монета, имевшая хождение в Древней Греции и Лидии в период примерно с начала V века до н. э. до середины I века н. э.
 Статир (рукопись) () — рукопись, написанная священником церкви Похвалы Богородицы в 1683–1684 годах в Орле-городоке.